В статье представляются демографические данные населения Центральноафриканской Республики. В ЦАР проживают более 80 этнических групп, более 50% населения —  гбайя, 40% —  банда, 7% —  нгбака ма’бо. Государственный язык  Центральноафриканской Республики  —  санго, на нём говорит большинство населения. Более 55% населения живет в сельской местности.

Население 
Согласно данным мировых демографических прогнозов, население в 2016 года составляло 4,594,621 человек. В 2019 году население составляло 4,791,434 человек.

Этнические группы

Примечания 

Население Центральноафриканской Республики